«Энергия» — женский футбольный клуб из Воронежа. Самый титулованный участник чемпионата России. В 1999—2001 годах называлась «Энергия XXI Век». C 2014 года выступает под названием ДЮСШ «Энергия».

В 2005 году по финансовым причинам клуб отказался от участия в высшем дивизионе чемпионата России. Два года подряд побеждая в турнире первого дивизиона, воронежцы не находили средств для участия в элитном дивизионе. В 2008 году «Энергия» вернулась в высший дивизион, где проиграла все матчи, не набрав ни одного очка.

Достижения 
 Чемпион России по футболу среди женщин (5): 1995, 1997, 1998, 2002, 2003
 Обладатель Кубка России по футболу среди женщин (7): 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001

Результаты выступлений

Выступления в Кубке УЕФА и Лиге Чемпионов

Известные игроки 
Согласно списку в книге Р. А. Ходеев «Век футбола»:

 Барбашина Наталья
 Босикова Надежда
 Буракова Марина
 Гедройц Ирина
 Денщик Елена
 Дмитриенко Алёна
 Емельянова Наталья
 Зайцева Татьяна
 Зубцова Галина
 Капитонова Лариса
 Коломиец Марина
 Костраба Анна
 Летюшова Ольга
 Петряева Ирина
 Саенко Марина
 Свинухова Ольга
 Струкова Вера
 Сычёва Ольга
 Федченко Ольга
 Халимдарова Резеда
 Чеверда Татьяна

Тренеры 
 Иван Саенко (1989—2004, 2010—2012)
 Михаил Саенко (2005, 2008 и. о.)
 Надежда Босикова (~2006—2009)
 Сергей Дрожжин (2009, и. о.)
 Алексей Корягин (2009, и. о.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт болельщиков ФК «Энергия» Воронеж
 Страница Энергии на фейсбуке.
 Страница команды на сайте womenfootball.ru
 Пятигорские корни «Энергии»

Женские футбольные клубы России
Футбольные клубы Воронежа